|}

Die Bahnstrecke Gifhorn Stadt–Celle, auch Oberallertalbahn genannt, war eine Eisenbahnstrecke mit in Niedersachsen. Sie verlief entlang des Flusses Aller und ist mittlerweile vollständig stillgelegt.

Geschichte 

Die Strecke wurde 1913 eröffnet. Pläne zum Bau einer Bahnverbindung von Magdeburg nach Bremen durch das Allertal hatte es bereits 1866 gegeben.

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis in die 1950er Jahre bestand ein Anschluss zum Fliegerhorst Wesendorf. Das Gleis mündete beim Bahnhof Wilsche und wurde in den 1970er Jahren abgebaut.

Der Personenverkehr wurde am 27. September 1981 eingestellt. Gleichzeitig endete auch der Güterverkehr zwischen Gamsen-Kästorf und Müden-Dieckhorst. Letzterer war von Gifhorn Stadt bis Gamsen-Kästorf noch bis 1. März 1983 möglich, zwischen Müden-Dieckhorst und Celle endete er zum 22. Mai 1993. Zuletzt wurde dieser Abschnitt als Bahnhofsgleis betrieben. Die Strecke ist mittlerweile zu großen Teilen zurückgebaut.

Literatur 
 Die Geschichte der Eisenbahn von Gifhorn nach Celle (Oberallertalbahn) im Landkreis Gifhorn. Hrsg. vom Landkreis Gifhorn und dem Museums- und Heimatverein Gifhorn, Gifhorn 1997, ISBN 3-929632-35-7.

Weblinks 

 Verschwundene Oberallertalbahn: Celle–Gifhorn, found-places.blogspot.de
 Die Allertalbahn – Eine umfassende Recherche und Dokumentation von Carlo Pruchniewski, www.heimataller.de
 Offensen und der Kongo-Express, vergessene-orte.blogspot.de
 Von Celle nach Gifhorn KBS 211e, steinercelle.de
 Stillgelegte Bahnstrecken in Niedersachsen: Gifhorn Stadt–Celle, http://stillg.bplaced.net/

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Niedersachsen
Verkehr (Landkreis Celle)
Verkehr (Landkreis Gifhorn)